Лизол (от греч. lyo — растворяю и латин. oleum — масло) — раствор очищенных фенолов (фенолов, крезолов, ксиленолов) в калийном или натриевом мыле, медицинское дезинфекционное средство. Буро-коричневая, прозрачная в тонком слое, маслянистая жидкость с резким запахом фенола. Содержание фенолов 30—34 %.

Лизол А (лизол санитарный) — смесь равных частей крезола и жидкого хозяйственного (натриевого) мыла; лизол Б (нафтализол) — смесь крезола и мылонафта — асиделанатриевых солей нафтеновых кислот.

Лизол относится к токсическим препаратам второго класса опасности.

Применение лизола 
Лизол хорошо растворяется в подогретой воде, спиртах и глицерине, образуя пенящиеся растворы. Лизол до 5%-й концентрации обладает бактерицидным действием, выше 5%-й концентрации — проявляет инсектицидное и противопаразитарное действие.

В концентрации 2 % и выше его широко применяли для дезинфекции помещений, предметов обстановки, белья, игрушек, ванн, туалетов, выделений, а также в ветеринарии.

В концентрации выше 5 % используется главным образом для инсектицидных целей: уничтожение личинок мух в местах их выплода, обтирание кожного покрова животных при борьбе с паразитическими насекомыми (вши, блохи и другие).

Одно из главных достоинств лизола в бактериологии — отсутствие необходимости готовить «свежие» растворы. Опасен для жизни в высоких концентрациях.

Широко применялся в мире с начала XX века, также в СССР, затем в странах СНГ и Российской Федерации в начале XXI века.

В связи с пандемией пандемией COVID-19, стал применятся под торговой маркой «Lysol», в виде аэрозолей и жидкостей для дезинфекции и дезинсекции помещений и поверхностей.

Ссылки 

 Большая Советская энциклопедия
 Справочник медицинской сестры. М., Эксмо, 2004
 Лизол
 Лизол (мыльно-крезоловый раствор) как противопаразитарное средство для животных

Примечания 

Моющие средства